Дивизия «Сан-Марсиаль» () — тактическое соединение сухопутных войск Испании.

Наряду с дивизией «Кастильехос» является основной ударной единицей наземных сил (Fuerza Terrestre). Соединение до 2020 года включало в себя четыре механизированные бригады на гусеничной технике. Дивизия создана в соответствии с приказом министра обороны от 22 января 2015 года в ходе масштабной реорганизации вооружённых сил Испании. Официально дивизия начала функционировать с 1 января 2017 года.

Задачи 
Дивизия «Сан-Марсиаль» была создана в ходе реорганизации вооружённых сил Испании с целью оптимизации их структуры для модернизации с учётом появления новых и перспективных глобальных вызовов, а также технических требований, предъявляемых современным войскам. Дивизия включала ранее в себя на 2016 год «тяжёлые» (механизированные) бригады и горные войска. Дивизия унаследовала имя 5-й лёгкой пехотной бригады «Сан-Марсиаль» (Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V). Кроме непосредственной подготовки подразделений, дивизия адаптирована для выполнения задач гражданских операций, вроде гуманитарной помощи в зоне конфликтов, эвакуации гражданских и пр. Подразделения дивизии позволяют решать широкий круг задач, от непосредственной обороны страны до участия в международных операциях и помощи союзникам.

Состав

2021 год 
 Штаб и штабной батальон (El Cuartel General de la División San Marcial), Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон
 1-й полк информационных операций, Валенсия, автономное сообщество Валенсия
 1/1-я группа информационных операций
 2/1-я группа информационных операций
  6-я воздушно-десантная бригада «Альмогаварес» (Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI de Paracaidistas (BRIPAC))
 Штаб (Cuartel General), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид
 Штабной батальон (Batallón de Cuartel General VI), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид
 8-й лёгкий бронекавалерийский полк «Лузитания» (Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «Lusitania» n.º 8), Маринес, автономный регион Валенсия
 1-я лёгкая бронекавалерийская группа «Сагунто» (Grupo de Caballería Ligero Acorazado «Sagunto» I/8)
 4-й пехотный полк «Неаполь» (Regimiento de Infantería «Nápoles» n.º 4 de Paracaidistas)
 1-й парашютно-десантный батальон «Руджеро де Флор» (Bandera de Infantería Paracaidista «Roger de Flor» I/4), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид
 2-й моторизованный батальон «Руджеро де Лаурия» (Bandera de Infantería Protegida «Roger de Lauria» II/4), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид
 5-й пехотный полк «Сарагоса» (Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5)
 3-й моторизованный батальон «Ортис де Сарате» (Bandera de Infantería Protegida «Ortiz de Zárate» III/5), Мурсия, автономный регион Мурсия
 6-я артиллерийская группа (Grupo de Artillería de Campaña VI), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид
 6-й инженерно-сапёрный батальон (Batallón de Zapadores VI), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид
 6-я группа тылового обеспечения (Grupo Logístico VI), Паракуэльос-де-Харама, автономный регион Мадрид

  Командование специальных операций (Mando de Operaciones Especiales), Аликанте, автономное сообщество Валенсия
 3-я группа специальных операций «Валенсия» (Grupo de Operaciones Especiales «Valencia» III)
 2-я группа специальных операций «Гранада» (Grupo de Operaciones Especiales «Granada» II)
 4-я группа специальных операций «Терция Эмпордо» (Grupo de Operaciones Especiales «Tercio del Ampurdán» IV)
 20-й батальон специальных операций «Легионер Мадерал Олеага» (Bandera de Operaciones Especiales «C.L. Maderal Oleaga» XIX)
 Рота связи командования сил специальных операций

 Командование горных войск (Mando de Tropas de Montaña) (Памплона)
 Штабной батальон
 64-й пехотный полк «Галисия» (Regimiento de Infantería «Galicia» n.º 64), Хака, автономный регион Арагон
 1/64-й горнострелковый батальон «Пиринеос» (Batallón de Cazadores de Montaña «Pirineos» I/64), Хака, автономный регион Арагон
 1/64-я горнолыжная рота (Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64), Хака, автономный регион Арагон
 66-й пехотный полк «Америка» (Regimiento de Infantería «América» n.º 66) (Берриоплано), автономное сообщество Наварра
 1/66-й горнострелковый батальон «Монтехурра» (Batallón de Cazadores de Montaña «Montejurra» I/66)
 Военная школа горных войск и специальных операций (Хака)

  Командование армейской авиации (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra), Кольменар-Вьехо, Мадрид
 1-я ударная вертолётная эскадрилья (Batallón de Helicópteros de Ataque núm. I)
 2-я медицинская вертолётная эскадрилья (Batallón de Helicópteros de Emergencia núm. II)
 3-я маневренная вертолётная эскадрилья (Batallón de Helicópteros de Maniobra núm. III)
 4-я маневренная вертолётная эскадрилья (Batallón de Helicópteros de Maniobra núm. IV)
 5-я транспортная вертолётная эскадрилья (Batallón de Helicópteros de Transporte núm. V)
 Группа тылового обеспечения армейской авиации (Grupo Logístico de las FAMET)

Примечания

Литература 
 
  

Воинские части и формирования, созданные в 2015 году
Дивизии Испании
Сухопутные войска Испании
Механизированные и моторизованные дивизии